Симба — главный герой франшизы «Король Лев».

Симба также может означать:
 Симба (река) — река в Мурманской области России.
 
 Восстание Симба — антиправительственное выступление племён в Восточном Конго в 1964—1966 годах.
 УАЗ Симба — опытный российский концептуальный минивэн УАЗа.

Персоналии 
 Симба, Мунга (род. 2000) — шведский футболист.